Winburn steht für 

 Anna Mae Winburn (1913–1999), US-amerikanische Sängerin, Bandleaderin der Band Swing
 Winburn (Alabama), Ort in Shelby County in Alabama